Esistono più comuni francesi con questo nome

Marnay – Alta Saona
Marnay – Saona e Loira
Marnay – Vienne